СОШ — аббревиатура, имеющая несколько значений:

 СОШ — система ориентации шпинделя. Пример: токарный станок с ЧПУ.
 СОШ — средняя общеобразовательная школа, например, СОШ № 8 города Миллерово. В настоящее время в России обычно имеет дополнительные статусные уточнения:
 ГОУ СОШ — государственное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа, например, ГОУ СОШ № 1931 г. Москвы.
 МСОШ — муниципальная средняя общеобразовательная школа
 МОУ СОШ или МОУСОШ — муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа, например: МОУ СОШ № 9 г. Перми, МОУ СОШ № 37 г. Шахты.

 СОШ — сменная общеобразовательная школа, термин, применимый к одному из видов общеобразовательных учреждений для взрослых.
 ВСОШ — вечерняя сменная общеобразовательная школа, например: МОУ «ВСОШ № 5» г. Перми
 ОСОШ — открытая сменная общеобразовательная школа.

См. также 
 Сош (Соша) — устаревшее название реки Сож в Белоруссии.
 Сож — многозначный термин.
 СОЖ — многозначная аббревиатура.